Дейбнер:

 Дейбнер, Александр Иванович (1899—1946) — священник католической, затем православной и вновь католической церкви византийского обряда.
 Дейбнер, Иван Александрович (1873—1936) — русский грекокатолический священник, видный деятель русского католичества начала XX века.
 Дейбнер, Леонтий Александрович (?—1898) — контр-адмирал.